Ребекка Кейт Аллен (; род. 6 ноября 1992 года в Вангаратте, штат Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 2014 года, но ещё до старта следующего сезона подписала договор с командой «Нью-Йорк Либерти». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

В составе национальной сборной Австралии участвовала в Олимпийских играх 2020 года в Токио, а также выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2014 года в Турции и чемпионата мира 2022 года в Австралии и серебряные медали чемпионата мира 2018 года в Испании, кроме того стала бронзовым призёром чемпионата Азии 2019 года в Индии.

Ранние годы 
Ребекка Аллен родилась 6 ноября 1992 года в небольшом городке Вангаратта (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Данденонг Рейнджерс»
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки «Мельбурн Бумерс»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Саут-Ист Квинсленд Старз»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки ЖБК АСВЕЛ
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Валенсия»